La LINAFUT 1965-1966 est la première édition de la première division hondurienne.

Chacun des dix clubs participant était confronté deux fois aux neuf autres équipes.

Les 10 clubs participants 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Tegucigalpa:Atlético EspañolCD MotaguaCD OlimpiaCD Troya</div>

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">San Pedro Sula:CD MarathonReal EspañaCD La Salle</div>

Compétition 

Les dix équipes affrontent à deux reprises les neuf autres équipes selon un calendrier tiré aléatoirement.

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Le départage final se fait selon les critères suivants :
 Le nombre de points.
 Un match de barrage en cas de qualification en jeu.

|valign=center align=left width=50%|
|}

Bilan du tournoi

Statistiques

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat du Honduras de football

Liens externes 

 (es) Site officiel

Championnat du Honduras de football
Honduras
Honduras
1965 au Honduras
1966 au Honduras